libacja alkoholowa
 libacja (rytuał)
 Wrocław: Libacja na skwerku